Bojong Menteng (Leuwidamar). een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam, Indonesië.
 Bojong Menteng (Rawalumbu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bekasi in de provincie West-Java, Indonesië.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing